Константин Львович Лемишко (8 мая 1974, Львов, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист и тренер.

Игровая карьера 
Воспитанник футбольной школы «Карпаты» (Львов). Первый тренер — Владимир Беззубяк. Начинал играть в любительских командах Львовской области. С 1995 по 1998 годы курсировал между первой и второй лигами чемпионата Украины.

В 2000 году был приглашён в «Ниву» (Тернополь). В высшей лиге дебютировал 18 марта 2000 года в игре с харьковским «Металлистом». В высшей лиге играл в составе трёх команд: «Нивы», «Полиграфтехники» и «Ворсклы». Всего сыграл 32 матча.

В 2003 году играл в высшем дивизионе Казахстана в команде «Восток» (Усть-Каменогорск), откуда зимой 2004 года перешёл в «Гомель». В составе белорусов провёл всего один официальный матч в рамках Кубка Содружества. После возвращения на Украину ещё три года выступал во второй лиге.

Тренерская карьера 
С апреля по май 2010 года работал в тернопольской «Ниве» в тренерском штабе Эдуарда Павлова.

В августе 2010 года был назначен директором «Нивы».

В 2012 году работал старшим тренером команды «Погонь» (Львов), выступающей в первенстве Львовской области.

Образование 
Окончил Львовский институт физической культуры и спорта.

Примечания

Ссылки 
 
 
  на сайте AllPlayers.in.ua
  на сайте Ukr-Football.org.ua
  на сайте Teams.by

Игроки в мини-футбол Украины
Игроки МФК «Украина»
Футболисты Украины
Игроки ФК «Кристалл» Чортков
Игроки ФК «Галичина» Дрогобыч
Игроки ФК «Газовик-Хуртовина»
Игроки ФК «Гарай»
Игроки ФК «Полесье» Житомир
Игроки ФК «Нива» Тернополь
Игроки ФК «Тернополь»
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Александрия»
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Ворскла-2»
Игроки ФК «Динамо» Львов
Игроки ФК «Восток»
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Погонь» Львов